Cladosporium är ett släkte av svampar. Cladosporium ingår i familjen Davidiellaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cladosporium